Bell Records – etichetta discografica statunitense fondata nel 1920
 Bell Records – etichetta discografica statunitense fondata nel 1940
 Bell Records – etichetta discografica statunitense fondata nel 1952